Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Liberia:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Liberia, Berge
!
Liberia, Berge